Il detentore del titolo Alex Olmedo non ha partecipato a quest'edizione del torneo.

Neale Fraser ha battuto in finale Rod Laver 6–4 3–6 9–7 7–5.

Teste di serie
 Neale Fraser (campione)
 Barry MacKay (quarti di finale)
 Rod Laver (finalista)
 Luis Ayala (quarti di finale)
 Nicola Pietrangeli (semifinali)
 Roy Emerson (quarti di finale)
 Ramanathan Krishnan (semifinali)
 Butch Buchholz (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1960